Frauwalde ist in Deutschland der Name folgender Gemeindeteile:

 Frauwalde (Großkmehlen) in der Gemeinde Großkmehlen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Frauwalde (Lossatal) in der Gemeinde Lossatal im Landkreis Leipzig in Sachsen